At His Best – album di Lou Donaldson del 1966
 At His Best – album di Rodriguez del 1977